Сергей Яковлевич Бодров (15 января 1905, деревня Ступино, Алексинский уезд, Тульская губерния, Российская империя — 28 ноября 1960, Москва, СССР) — конструктор вооружений, организатор советского  ракетостроения, директор НИИ-1 (Научно-исследовательского института пороховых реактивных снарядов) (1952—1960), генерал-майор инженерно-технической службы (1943).

Биография 
Родился в д. Ступино Алексинского уезда Тульской губернии. В юности - комсомольский активист в с. Спас-Конино.

Окончил Ленинградский военно-механический институт (1935), был направлен на завод № 42 им. Масленникова (Куйбышев).

С 1937 г. директор завода № 10 им. Дзержинского в г. Молотов (Пермь). С 1942 г. начальник 2-го Главного управления Наркомата боеприпасов. С 1946 по май 1951 г. заместитель министра сельхозмашиностроения и начальник 6-го Главного управления министерства. С 1951 г. доцент, заведующий кафедрой «Проектирование боеприпасов» МВТУ им. Баумана.

С 28 мая 1952 директор Научно-исследовательского института пороховых реактивных снарядов — НИИ-1 (в 1966 переименован в Московский институт теплотехники (МИТ)).
Под его руководством разрабатывались реактивные снаряды, системы залпового огня, неуправляемые авиационные реактивные снаряды для поражения как воздушных, так и наземных целей, реактивное противолодочное вооружение флота, твердое ракетное топливо. При нём с НИИ-1 сотрудничали и в качестве консультантов работали конструкторы ракет С. П. Королёв, П. Д. Грушин, Л. В. Люльев.

С 19 ноября 1960 г. на пенсии по состоянию здоровья.

Кандидат технических наук (1952). Генерал-майор инженерно-технической службы (1943).

Умер в Москве 28 ноября 1960; похоронен на Пятницком кладбище, участок: 6-1, место 114.

Награждён орденами Ленина (22.05.1939), Трудового Красного Знамени (1942), Отечественной войны 1-й степени (1945), Красной Звезды (1942) и медалями.

Литература 

 МИТ — наука, техника, производство. — Т. 5, часть 2.
 Ракетная и космическая техника. Аркадий Иванович Мелуа, В. В. Панов. Изд-во Гуманистика, 2003 - Всего страниц: 749

Ссылки 
 Фото https://memorial-rvsn.ru/necropol/52
 http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=12665@morfDictionary
 БОДРОВ	Сергей	Яковлевич(1905-1960)
 Истоки отечественного твердотопливного ракетостроения-1
 http://sm.evg-rumjantsev.ru/voen-ruk3/bodrov.html

 МИТ

Генерал-майоры (СССР)
Московский институт теплотехники
Похороненные на Пятницком кладбище